6908 Kunimoto – asteroide della fascia principale
 Keisuke Kunimoto – pilota automobilistico giapponese
 Takahiro Kunimoto – calciatore giapponese
 Yuji Kunimoto – pilota automobilistico giapponese